

Astronomia 
Dali Chasma – formazione geologica sulla superficie di Venere
2919 Dali – asteroide della fascia principale
Dali – cratere mercuriano

Geografia 
Dali (distretto di Taichung) (大里) – distretto di Taichung, Taiwan
Dali (大里市) – città nel distretto di Taichung, Taiwan
Prefettura autonoma bai di Dali – prefettura dello Yunnan, Cina
Dali (città dello Yunnan) (大理) – città dello Yunnan 
Dali (distretto dello Shaanxi) (大荔) – distretto dello Shaanxi, Cina
Dali (大沥) – città nella provincia di Guangdong, Cina
Dali (Cipro) – comune di Cipro nel cui territorio si trovano i resti dell'antica città di Idalio

Persone 
Gala Dalí – modella, artista e mercante d'arte russa
Kenza Dali – calciatrice francese
Salvador Dalí – pittore surrealista spagnolo

Musica 
Dali – album di Dalida del 1984
Dali – album degli Ali Project del 1994

Altro 
Diocesi di Dali (in latino: Dioecesis Taliana) – diocesi della Chiesa cattolica nello Yunnan, Cina
Dali (fossile) – cranio fossile di un uomo primitivo rinvenuto nella provincia di Dali in Cina
Regno di Dali – stato che succedette al Regno di Nanzhao nel controllo dei territori dell'odierna provincia cinese dello Yunnan. Fondato nel 937, fu conquistato da Kublai nel 1253.
DALI – gruppo musicale giapponese
Dali – dea georgiana della caccia